Brydon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Emily Brydon (1980-), skieuse alpine canadienne
, bassiste et compositeur anglais
, infirmière et administratrice britannique

Rob Brydon (né en 1965), comédien et acteur gallois
William Brydon (1811-1873), assistant-chirurgien militaire britannique en Inde

Toponyme

, communauté de Virginie-Occidentale

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais